Анализ газа — это процесс, в результате которого устанавливается качественный и количественный состав газовых смесей. Измерительный прибор для проведения такого анализа называется газоанализатор.

Проведение данных аналитических исследований используется для разведки экологического состояния окружающей среды (анализ природных газов), контроля технологических параметров продуктов химической, нефтехимической, газовой промышленности, а также при поиске природных залежей нефти и газа, а в особых случаях анализ газов используется для определения токсичных и легковоспламеняющихся или взрывоопасных газов в воздухе производственных помещений.

Для анализа газов используется метод масс-спектрометрии. Масс-спектрометрия — это физический метод, основанный на измерении массы заряженных частиц материи, используется для анализа вещества в течение почти 100 лет, начиная с основополагающих опытов Джона Томсона в 1912 году.

Газов
Газы
Методы экспериментальной физики